Zelda steht für:

 Zelda (Vorname), weiblicher Vorname
 Kurzform von The Legend of Zelda, Videospiel-Reihe von Nintendo
 Prinzessin Zelda, fiktionaler Charakter aus der Videospiel-Reihe Zelda
 Zelda (Film), US-amerikanischer Fernsehfilm (1993)
 Zelda (Kentucky), Ort im Lawrence County

Siehe auch:
 Selda